

Ричково — село, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Ричково — село, Білозерський район, Курганська область
 Ричково — село, Сєверний район, Оренбурзька область

Див. також 
 Ричкова